Francisco Fernández Carvajal (1938-) – hiszpański duchowny rzymskokatolicki.
 Francisco Fernández Ochoa (1950–2006) – hiszpański narciarz alpejski.
 Francisco Fernández Fábregas (1944-) – hiszpański dyplomata.
 Francisco Javier Fernández znany jako Paquillo Fernández (1977-) – hiszpański lekkoatleta, chodziarz.
 Francisco Fernández Miranda (1986-) – hiszpański piłkarz wodny.